Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der turkmenischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der turkmenische Fußballverband TFF wurde 1992 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 1. Juni 1992 gegen Kasachstan statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Turkmenistans aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der turkmenischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der turkmenischen Mannschaft

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die turkmenische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 47 andere Nationalmannschaften aus drei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 40 der derzeit abzüglich Turkmenistans 46 Nationalmannschaften der AFC
 eine der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 6 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF, CONMEBOL und OFC hat Turkmenistan bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis August 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Turkmenistan
!